« Main Street » indique la rue principale d'un village ou d'une ville en anglais. C'est parfois le nom officiel de cette voie.

Odonymes par pays

Guyana 

 Main Street à Georgetown.

Dérivés 
 Main Street, une station de métro de Toronto (Canada) à hauteur de Main Street ;
 Main Street, USA est la voie principale des parcs Disneyland ;
 Main Street Vehicles, les véhicules permettant d'arpenter Main Street, USA ;
 Main Street Cinema, une petite salle de cinéma sur Main Street, USA ;
 Main Street Electrical Parade, la grande parade nocturne se déroulant chaque soir sur Main Street, USA.

Littérature

 Main Street, un roman de Sinclair Lewis publié en 1920.

Cinéma

 Main Street, un film muet de Harry Beaumont sorti en 1923.
 Main Street, un film de  sorti en 2010.